Бобырь — многозначный термин.

Фамилия 
 Бобырь, Андрей Григорьевич (1806—1895) — матрос-бомбардир, участник Синопского сражения и обороны Севастополя. Основатель крымского посёлка Николаевка.
 Бобырь, Андрей Матвеевич (1915—1994) — советский украинский певец-бандурист, Народный артист Украинской ССР.
 Бобырь, Диодор Николаевич (1907—1980) — советский переводчик на украинский язык, посмертно лауреат Премии им. М. Рыльского.
 Бобырь, Зинаида Анатольевна (1912—1988) — советская переводчица с нескольких европейских языков.
 Бобырь, Николай Павлович (1854—1920) — русский генерал.

Рыбы 
 Бобырь (также Воронка) — другое название вида рыб Gobio fluviatilis или Gobius fluviatilis.
 Бобырь — другое название донского ерша.

Топоним 
 Бобырь — прежнее название деревни Петровское в Пестовском районе Новгородской области России.

См. также 
 Бобыри

Примечания